Łupice (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wrzesiński
 Łupice (Lubusz), een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Wschowski